Sloane Stephens era la detentrice del titolo ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

In finale Lauren Davis ha sconfitto Ana Konjuh con il punteggio di 6–3, 6–1.

Teste di serie 

  Serena Williams (secondo turno)
  Venus Williams (secondo turno, ritirata)
  Caroline Wozniacki (quarti di finale)
  Barbora Strýcová (quarti di finale)

 Kiki Bertens (primo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
 Jeļena Ostapenko (semifinale, ritirata)
 Ana Konjuh (finale)

Wildcard 

  Marina Eraković (primo turno)
  Jade Lewis (primo turno)

 Antonia Lottner (primo turno)

Qualificate 

  Mona Barthel (primo turno)
  Jamie Loeb (primo turno)

 Arina Rodionova (primo turno)
 Barbora Štefková (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2017